Gouvernement Donald Tusk fait référence à deux gouvernements de la République de Pologne:
 gouvernement Tusk I du  au  ;
 gouvernement Tusk II du  au .